Pierre-Louis Besombes (né en 1966), romancier français ;
 Philippe Besombes (né en 1946), compositeur et producteur français ;
 Stéphane de Bésombes (né en 1972), rugbyman français ;
 Gérard Monnier-Besombes (né en 1953), homme politique français.